Джорда́но () — ім'я і прізвище італійського походження.

Чоловіче ім'я 
Джордано — чоловіче ім'я італійського походження. Італійський варіант єврейського імені Йордан, що пов'язане з назвою річки Йордан. Відомі носії:
 Джордано Бруно (; 1548–1600) — італійський філософ епохи Відродження, поет, представник пантеїзму.

Прізвище 
Джордано — італійське прізвище, утворене від імені Джордано. Відомі носії:
 Доміціана Джордано (1959) — італійська акторка
 Лука Джордано (1634–1705) — художник доби бароко, представник неаполітанської школи живопису
 Марк Джордано (1983) — канадський хокеїст, захисник
 Мікеле Джордано (1930–2010) — італійський кардинал
 Паоло Джордано (1982) — італійський письменник
 Умберто Джордано (1867–1948) — італійський оперний композитор, представник веризму

Інше 
 5148 Джордано (5148 Giordano) — астероїд головного поясу, відкритий 17 жовтня 1960 року.
 «Giordano» () — торгова марка міжнародного рітейлера одягу та аксесуарів.

Див. також 
 Йордан
 Джордан

Італійські прізвища